

Patronymes 
William Beveridge (1637-1708), évêque et théologien anglais ;
William Beveridge (1879-1963), économiste anglais dont le rapport de 1942 sur les assurances sociales et l'essai de 1944 sur le plein emploi servirent de base à la formation de l'État-providence après-guerre.

Toponymes 
 Beveridge, zone non incorporée de Californie, aux États-Unis ;
 , village australien de l'État de Victoria ;
 Récif de Beveridge, atoll semi-émergé, situé dans l'Océan Pacifique.

Homonymie de personnes